Шоимуш има више значења:

 Шоимуш (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Шоимуш (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Шоимуш (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Шоимуш (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Шоимуш (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Шоимуш (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији